Drndić ist der Familienname folgender Personen:

 Daša Drndić (1946–2018), kroatische Schriftstellerin
 Maida Drndić (* 1999), serbische Skilangläuferin